Hey Mama – amerykański zespół muzyczny
 Hey Mama – singel Black Eyed Peas z 2004
 Hey Mama – singel Kanyego Westa z 2005
 Hey Mama – singel Davida Guetty z 2015